Преси () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департаменте Шер.
 *Преси, Луи Франсуа Перрен де (1742-1820) - французский генерал-лейтенант, командующий во время обороны Лиона.

См. также 
 Преси-Сен-Мартен
 Преси-Нотр-Дам
 Преси-су-Тий (значения)
 Пресси